Příjmení Phelps nese více různých osobností:

 Edmund S. Phelps (* 1933) – americký profesor ekonomie
 Michael Phelps (* 1985) – americký plavec
 Oliver a James Phelpsovi (* 1986) – briští herci